Andreas Tietze ist der Name folgender Personen:

* Andreas Tietze (Turkologe) (1914–2003), österreichischer Turkologe
 Andreas Tietze (Politiker) (* 1962), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)